

Lieux

Danao (Bohol), municipalité des Philippines de la province de Bohol
Danao (Cebu), municipalité des Philippines de la province de Cebu

Boisson
Danao, boisson (voir :Danone#Danao)